Тонавонда има више значења:
 Тонавонда (Њујорк, насељено место)
 Тонавонда (Њујорк)